Feder signifie « plume » en allemand. Ce mot peut faire référence à :

Patronymes 

 Aizik Feder (1885-1943), peintre ukrainien.
 Johann Georg Feder (1740-1821), philosophe allemand.
 Gottfried Feder (1883-1941), économiste et homme politique allemand.
 Maurice Feder (1912-2000), prêtre, professeur et chef d’établissement français.
 Steven Feder, cinéaste américain.

Pseudonyme 

 Feder, nom de scène de Hadrien Federiconi, un DJ français.

Toponyme 

 Lac Feder, lac allemand du Bade-Wurtemberg.

Objet 
 La Feder, une épée médiévale utilisée pour l'entrainement.

Prix littéraire 
 Essener Feder, prix littéraire allemand.

Sigle 
 FEDER, Fonds européen de développement économique et régional, créé en 1975.